Вулиця Павла Чубинського
 Вулиця Павла Чубинського (Звягель)
 Вулиця Павла Чубинського (Київ)
 Вулиця Павла Чубинського (Кривий Ріг)

Провулок Павла Чубинського
 Провулок Павла Чубинського — провулок в Житомирі